Peter Bernasconi ist der Name folgender Personen:

* Peter Bernasconi (Politiker, 1948) (* 1948), Schweizer Politiker (SP)
 Peter Bernasconi (Politiker, 1951) (* 1951), Schweizer Politiker (SVP)